Serie kan syfta på:

 Serie (matematik) – en summa av en talföljd
 Serie (sport) – en form av organiserad tävlan mellan flera lag i idrott
 Serie (gudstjänst) – en för olika delar av kyrkoåret särskilt gudstjänstordning, vilket främst gäller mässmusiken
 Serie (geologi) - en enhet inom kronostratigrafi
 Bokserie – ett antal böcker vilka publiceras som sammanhängande
 Filmserie –  en samling filmer relaterade till varandra
 Tecknad serie – en illustrerad berättelse
 Serietidning – en tidning som i huvudsak innehåller tecknade serier
 Serieskapare – en person som skapar tecknade serier
 Seriealbum – en publikation med tecknade serier.
 Seriebok – en bok som främst innehåller tecknade serier
 Serieroman – en längre tecknad serie i bokform
 Disneyserier – de tecknade serier som görs på licens från Walt Disney Company
 TV-serie – en följd av avsnitt med dramatiskt innehåll

ar:سلسلة